Božo Anđelić – pallamanista montenegrino
 Danijela Anđelić – pallavolista croata
 Nataša Anđelić – ex cestista serba